Dziesięć tysięcy liści. Antologia literatury japońskiej – książka Wiesława Kotańskiego
 Man’yōshū (dosł. Dziesięć tysięcy liści) – antologia poezji japońskiej z VIII w.